David Eto'o (1987) – ex calciatore camerunese
 Etienne Eto'o (1990) – ex calciatore camerunese
 Samuel Eto'o (1981) – ex calciatore camerunese